Иглесиа или Иглесия () — испанская фамилия.

Известные носители 
 де ла Иглесиа, Алекс (род. 1965) — испанский (баскский) кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер.
 де ла Иглесиа, Элой (1944—2006) — испанский кинорежиссёр.
 Бовес-и-де-ла-Иглесиа, Хосе Томас (1782—1814) — венесуэльский политический и военный деятель.
 Гарсиа де ла Иглесиа, Серхио (род. 1989) — испанский футболист.
 Мартин де Эррера-и-де-ла-Иглесия, Хосе Мария (1835—1922) — испанский кардинал.

См. также 
 Иглесиас